Friedrich Reck-Malleczewen – scrittore tedesco
 Oliver Reck – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Sabine Reck – pilota automobilistica e personaggio televisivo tedesca
 Stefan Anton Reck – direttore d'orchestra e pittore tedesco